De nombreux membres de la Maison de Wurtemberg ont porté le prénom de Louis, notamment :
Louis  de Wurtemberg (†1158), seigneur, puis comte de Wurtemberg
Louis II de Wurtemberg (†1181), comte de Wurtemberg
Louis III de Wurtemberg (†1228), comte de Wurtemberg
Louis IV de Wurtemberg (1412-1450), comte de Wurtemberg et de Montbéliard
Louis V de Wurtemberg (1439-1457), comte de Wurtemberg et de Montbéliard
Louis VI de Wurtemberg (1554-1593), duc de Wurtemberg
Guillaume Louis de Wurtemberg (1647-1677), duc de Wurtemberg
Eberhard-Louis de Wurtemberg (1676-1733), duc de Wurtemberg
Louis VII de Wurtemberg (1731-1795), duc de Wurtemberg
Louis de Wurtemberg (1930-2019) (1930-2019), ancien héritier de la Maison de Wurtemberg

N'ont pas régné sur le Wurtemberg :
Louis-Frédéric de Wurtemberg (1586-1631), comte de Montbéliard
Louis-Frédéric de Wurtemberg (1756-1817), duc de Wurtemberg

Homonymie dynastique